Příjmení Clerc nosí více významných osobností:

 Albert Clerc (1830–1918) – francouzský šachový mistr
 François Clerc (* 1983) – francouzský fotbalový obránce a reprezentant
 José Luis Clerc (* 1958) – argentinský profesionální tenista
 Philippe Clerc (* 1946) – švýcarský atlet, sprinter

podobné
 Charles Clerke (1741–1779) – britský mořeplavec
 James Clerk Maxwell (1831–1879) – skotský všestranný fyzik